Jean Lemire (1625–1684), est l'ancêtre des Lemire du Québec.
 Jean Lemire (1962-), est un cinéaste et biologiste québécois.
 Jean Lemire fut l'évêque d'Anvers.